Мужская сборная Франции по гандболу () — команда, представляет Францию на международных соревнованиях по гандболу. Является одной из самых титулованных сборных в мире: обладательница двух золотых медалей Олимпийских игр, шесть раз становилась чемпионом мира и трижды чемпион Европы. Управляется французской федерацией гандбола (FFHB).

История 
Гандбол был включён в программу летних Олимпийских игр в 1936 году, однако, сборная Франции не смогла пробиться на олимпийский турнир. Затем гандбол долгое время не появлялся в программе игр и только в 1972 году гандболисты вновь смогли соревноваться на Олимпийских играх. Первый раз в гандбольном олимпийском турнире сборная Франции приняла участие только в 1992 году на играх в Барселоне. Дебют оказался очень успешным. Французская сборная смогла дойти до полуфинала соревнований, где уступила сборной Швеции 22:25, но в матче за третье место французы победили сборную Исландии 24:20 и стали обладателями бронзовых наград игр. Три последующие Олимпиады сборная Франции выходила в плей-офф соревнований, но тем не менее не могла добраться до пьедестала. В 2008 году на Олимпийских играх в Пекине французская сборная, пройдя весь турнир без поражений и обыграв в финале сборную Исландии 28:23, стала олимпийским чемпионом. Спустя четыре года на играх в Лондоне французы смогли повторить свой успех. В финале в упорной борьбе французы обыграли сборную Швеции 22:21 и стали двукратными олимпийскими чемпионами.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Текущий состав 
Состав сборной Франции на чемпионате мира 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужской сборной Франции
 Официальный сайт Федерации гандбола Франции

Франция
Гандбол